Chicana steht für:
 die weibliche Form von Chicano, in den Vereinigten Staaten lebende Mexikaner und ihre Nachfahren
 La Chicana, argentinische Tangoband

Siehe auch:
 Chicaña, Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Yantzaza der ecuadorianischen Provinz Zamora Chinchipe